29401 Asterix è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1996, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,8276917 UA e da un'eccentricità di 0,0930567, inclinata di 2,88533° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Corpi celesti scoperti nel 1996
Asterix